Broken Arrow har flere betydninger:

Geografi
 Broken Arrow (Oklahoma), en by i Oklahoma, USA.

Film
 Broken Arrow (film fra 1996), en amerikansk actionfilm fra 1996 instrueret af  John Woo.
 Broken Arrow (film fra 1950), en amerikansk westernfilm fra 1950.
 Broken Arrow (tv-serie), en amerikansk TV-serie som blev sendt i perioden 1956-1960.

Musik 
Broken Arrow (album), et album fra 1996 album med Neil Young and Crazy Horse
 "Broken Arrow" et album fra 1995 med Charlie Mars Band, Dualtone Music
"Broken Arrow" (Buffalo Springfield-sang), en sang med Buffalo Springfield fra albummet Buffalo Springfield Again (1967)
"Broken Arrow" (Robbie Robertson-sang), en sang af Robbie Robertson fra albummet fra 1987 Robbie Robertson, som bl.a. Rod Stewart og Ruin/Renewal har indspillet covers af
"Broken Arrow", en single fra 1959 med Chuck Berry

Andet
Et kodeord, som benyttes af United States Air Force og Strategic Air Command for en flyulykke, hvor der er mistet kernevåben, f.eks. B52G flystyrt ved Palomares og Thuleulykken. Dem har USA gennem Den Kolde Krig haft 14 af. Det er uvist hvor mange USSR har haft af disse.
Kodeordet "Broken Arrow" fra filmen "We Were Soldiers", blev brugt som kodeord for US Army, styrker som er blevet løbet over ende, og indkalder alle tilstedeværende kampfly. Dette er et udtryk som dog aldrig er bekræftet, og må betragtes som et plot i filmen.